La palabra satem denomina a un grupo de lenguas indoeuropeas que experimentaron un cambio fonético consistente en la palatalización de ciertas consonantes. La palabra se ha tomado del avéstico satem ‘cien’, lengua que se pone como ejemplo de la evolución de la raíz protoindoeuropea para «cien» en las demás lenguas hijas que comparten esta evolución fonética. en la época de los gladiadores en tracia.

Lenguas satem y centum 
La característica común de las  lenguas satem es la palatalización del fonema indoeuropeo *; (palatal), que quedaría en las nuevas lenguas derivadas del indoeuropeo como africada () o sibilante ( o ). 

Esto ocurre porque las tres series de dorsales indoeuropeas evolucionan de manera diferente en estas nuevas lenguas derivadas satem: * (labiovelar) y * (velar) pasan a ser velares y  *; (palatal) derivaría en una africada o sibilante.

Según este criterio, fue común dividir las lenguas indoeuropeas en dos grupos llamados lenguas satem y lenguas centum, siendo las primeras las que presentan palatalización y las segundas las que no. Así la palabra 'cien', que en latín evolucionaría a centum y se pronuncia /kentum/ sin cambio en la palatal indoeuropea, mientras que en avéstico es satem, atestiguando el paso de k a s. Las lenguas que cuentan con este elemento de diferenciación pertenecen a la rama oriental del Indoeuropeo.

Refutación 
No obstante, muchos lingüistas no aceptan este criterio como un criterio filogenético fiable para dividir la familia en dos ramas, por varias razones. Entre ellas está el hecho de que la palatalización o satemización pudo producirse independientemente en varias ramas, después de la primera división de la familia. Tampoco parece ser que las lenguas satem y centum den lugar a un proto-satem y un proto-centum. Por ejemplo, el griego y el indo-ario parece que podrían remontarse a una rama común del indoeuropeo, aun cuando el primer grupo es centum y el segundo satem. Además el italiano es hoy día una lengua satem, ya que la palabra cento ‘cien’ se pronuncia con una africada inicial (IPA /ʧɛnto/), a pesar de que procede del latín, lengua que pertenece al grupo centum.

Si bien, como se ha mencionado, se consideró que las lenguas del grupo satem que compartían la palatalización formaban un grupo, la evidencia de la cercanía entre el griego y el armenio sugieren que los grupos satem y centum son polifléticos y no grupos filogenéticos válidos. Además, la idea original de que la familia indoeuropea se dividió tempranamente en dos ramas ha sido rechazada por la evidencia disponible. En general se acepta que se dividió en siete ramas como se muestra en el siguiente árbol filogenético:

Además, aun siendo un cambio fonético de gran interés, no es el único elemento decisivo que diferencia en dos ramas el grupo indoeuropeo.

Lenguas del grupo satem 
Los grupos de lenguas satem serían: el indo-iranio, el armenio, el báltico, el eslavo, el grupo albano y tal vez un número de lenguas poco documentadas y ya muertas, como el  tracio y el dacio.

Ejemplos de satemización 

Las palato-velares protoindoeuropeas *ḱ, *ǵ, *ǵʰ  pasan a africadas y fricativas en las lenguas hijas.

En sánscrito, *ḱ pasa a ś , en avéstico, ruso y armenio a s, en lituano a š  y en albano a th .

Véase también 
palatalización
centum
Lengunas indoeuropeas orientales
Lenguas indoeuropeas occidentales

Referencias 

 
Isoglosas